Copa Libertadores 1999 var 1999 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Palmeiras från Brasilien efter en finalseger mot Deportivo Cali från Colombia. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom deltog två lag från Mexiko. Även de regerande mästarna var kvalificerade utöver de nyss uppräknade, i detta fall Vasco da Gama. De två lagen från Venezuela och Mexiko spelade en kvalomgång för att avgöra vilka två lag som skulle till den första gruppspelsomgången. De 20 kvarvarande lagen (förutom de regerande mästarna) delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Uruguay och två lag från kvalomgången (i detta fall ett lag från Venezuela och ett från Mexiko)
Grupp 2: Argentina och Colombia
Grupp 3: Brasilien och Paraguay
Grupp 4: Chile och Peru
Grupp 5: Ecuador och Bolivia

Kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1999 i Sydamerika
1999
Fotbollssäsongen 1999